Бре́дбері () — англійське топонімічне прізвище, пов'язане з такою ж назвою населених пунктів у графстві Чешир або у графстві Дарем в Англії. Назви населених пунктів походять від староанглійських слів bred або brade, що означає «широкий» і byrig, оригінальної форми burh, що означає «форт». Аналогічне походження має і варіант написання .

Відомі носії прізвища 
Brudbury
  (; 1816—1868) — американський композитор, музикант, музичний педагог.
 Малкольм Бредбері (; 1932—2000) — англійський письменник.
 Норріс Бредбері (; 1909—1997) — американський фізик, директор Національної лабораторії в Лос-Аламосі з 1945 по 1970 рік.
 Рей Бредбері (; 1920–2012) — американський письменник-фантаст.
 Роберт Норт Бредбері (; 1886—1949) — американський кіноактор, режисер та сценарист.
 Стівен Бредбері (;  1973) — австралійський ковзаняр, олімпійський чемпіон (2002).

Bradbery
 Деніелл Бредбері (;  1996) — американська кантрі-співачка.

Примітки